Madonna of the Streets – film del 1924 diretto da Edwin Carewe
Madonna of the Streets – film del 1930 diretto da John S. Robertson